Suvaja (Blace), een plaats in de Servische gemeente Blace
 Suvaja (Bosanski Petrovac), een plaats in de gemeente Bosanski Petrovac in Bosnië-Herzegovina
 Suvaja (Kozarska Dubica), een plaats in de gemeente Kozarska Dubica in Bosnië-Herzegovina
 Suvaja (Kruševac), een plaats in de Servische gemeente Kruševac
 Suvaja (Varvarin), een plaats in de Servische gemeente Varvarin